Ca' de Ravazzini – frazione del comune di Castellarano
 Villino Ravazzini – palazzina in stile art nouveau di Firenze
 Gino Ravazzini – attore italiano